En français le mot ternaire a plusieurs acceptions : 
 Relations ternaires (un groupe de relations mathématiques)
 Opération ternaire (une opération mathématique)
 Fission ternaire (un type de fission nucléaire)
 Ordinateur ternaire (ordinateur fonctionnant pour ses calculs en logique ternaire, c'est-à-dire avec trois valeurs possibles plutôt que les deux valeurs 1 ou 0 de la logique binaire)
 Arbre ternaire de recherche  
 Forme ternaire (en musique : forme musicale, notamment fréquente dans certaines musiques traditionnelles)
 Logique ternaire (qui propose en plus des états « vrai » et « faux », un troisième état dit « inconnu ». 
 Système ternaire (Notation positionnelle dans un système numérique de base 3)
 Opérateur ternaire (cf. opération ternaire et opérateur associé)
 Ère tertiaire (était autrefois parfois nommé « période ternaire », par exemple par Jules Verne dans son livre Voyage au centre de la Terre)
 Béton à contenu recyclé, plus souvent dénommé ternaire car contenant trois composants au lieu de deux, mais il en contient parfois quatre ou plus.